Es gibt folgende zwei Erzeparchien Lemberg:

 Erzeparchie Lemberg (Armenier)
 Erzeparchie Lemberg (Ukrainer)